Church Avenue (Brighton Line), een station van de metro van New York aan de Brighton Line in Brooklyn
 Church Avenue (Culver Line), een station van de metro van New York aan de Culver Line in Brooklyn
 Church Avenue (Nostrand Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Nostrand Avenue Line